Amerikai Egyesült Államok
 Nazareth, település Kentucky államban
 Nazareth, település Pennsylvania államban
 Nazareth, település Texas államban
 Nazareth, település az Amerikai Virgin-szigeteken
 Belgium
Nazareth, önkormányzat Kelet-Flandriában, Gent járásban
egyéb
Nazareth, egy skót rockegyüttes
Nazareth, a Nazareth együttes debütáló albuma